Jméno a příjmení Thomas Andrew nosí více různých osob:

 Thomas Andrew (kriketista) (1843–1927) – skotský kriketista
 Thomas Andrew (fotograf) (1855–1939) – novozélandský fotograf
 Thomas Andrew (choreograf) (1932–1984) – americký choreograf